Ridgely (Maryland)
 Ridgely (Missouri)
 Ridgely (Tennessee)
 Ridgely ou Ridgeley (Virginie-Occidentale)
 Fort Ridgely State Park CCC/Rustic Style Historic Resources, structures formant un district historique dans le comté de Nicollet (Minnesota)

Homonymie de localités aux États-Unis